El nombre Pedro Luro puede referirse a: 

 Pedro Luro, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina;
 Pedro Luro, o Pedro Luro Oficialdegui, un inmigrante vasco-francés que fue un destacado empresario de la Argentina;
 Pedro Luro, o Pedro Olegario Luro Pradère, un destacado empresario de la Argentina, hijo del anterior.
 Avenida Pedro Luro, una importante avenida de la ciudad balnearia de Mar del Plata, en Argentina.